Chappuzeau ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Chappuzeau (1857–1939), deutscher evangelischer Pastor
 Charles Chappuzeau (1577–1644), französischer Advocat am Parlement de Paris und Privatsekretär des französischen Königs Ludwig XIII.

 Daniel-Paul Chappuzeau de Baugé (16..–1739), Librettist
 Luise Sophie Chappuzeau (1841–1901), kurz: Luise Chappzeau, deutsche Diakonisse und Oberin
 Rudolf Chappuzeau (Rudolf Georg Christian Chappuzeau; Georg Rudolf Christian Chappuzeau; 1769–1817), kurhannoverscher Amtsschreiber und königlich hannoverscher Amtmann
 Samuel Chappuzeau (1625–1701), französischer Reisender und Autor

Siehe auch:
 Chapuseaux